Visconde de Sacavém é um título nobiliárquico criado por D. Luís I de Portugal, por Decreto de 30 de Julho de 1874, em favor de José Joaquim Pinto da Silva.

Titulares
 José Joaquim Pinto da Silva, 1.° Visconde de Sacavém; 
 José Joaquim Pinto da Silva Sacavém, 2.° Visconde de Sacavém.

Após a Implantação da República Portuguesa, e com o fim do sistema nobiliárquico, usaram o título: 
 José Manuel Pinto Sacavém, 3.° Visconde de Sacavém; 
 Manuel José de Sousa Pinto Sacavém, 4.° Visconde de Sacavém.

+Sacavém
+Sacavém